Em maio de 1991 a Collector's Editora Ltda. lançou um álbum/fascículo triplo (vinil) de nome 'A história dos shows inesquecíveis - poeta, moça e violão' onde Vinícius de Moraes, Clara Nunes e Toquinho cantam e Vinícius declama poemas e conversa com o público. Realizado no Teatro Castro Alves, de Salvador, Bahia, no dia 27 de fevereiro de 1973. Não se trata de um CD e sim de um disco de vinil triplo.

Faixas 
Disco 1

DISCO 2

DISCO 3

https://web.archive.org/web/20160303215020/http://www.collectorsstudios.com.br/discos-de-vinil/triplo/vinil-poeta-moca-e-viol-o-vinicius-clara-nunes-e-toquinho.html

Álbuns de 1991
Álbuns de Clara Nunes
Álbuns gravados em Salvador